Эми Ландекер (, род. 30 сентября 1969) — американская актриса.

Биография 
Эми Ландекер родилась в Чикаго, штат Иллинойс в семье радиоведущего и адвоката и большую часть своей карьеры проработала в театре. Она переехала в Лос-Анджелес только когда ей исполнилось тридцать восемь лет и начала регулярно появляться на телевидении и в кино. На большом экране она известна по роли в номинированном на «Оскар» фильме 2009 года «Серьёзный человек». Она получила хорошие отзывы от критиков за свою игру в фильме и после начала появляться в таких сериалах как «Закон и порядок: Специальный корпус», «Луи», «Морская полиция: Спецотдел», «Доктор Хаус», «Безумцы» и многих других.

В 2011 году, Ландекер сыграла главную женскую роль в комедийном сериале «Шоу Пола Рейзера», который был закрыт после одного короткого сезона, а в 2011—2012 годах исполнила роль доктора Мишель Бэнкс в сериале «Месть». Она также появилась в фильмах 2013 года «Довольно слов» и «Завершить историю», а также играет одну из центральных ролей в предстоящем фильме «Континуум». В 2014 году Ландекер исполняет основную роль в сериале Amazon «Очевидное».

В 2005—2011 годах Ландекер была замужем за Джексоном Линчем, от которого у неё есть ребёнок. С 17 июля 2019 года она замужем за актёром Брэдли Уитфордом, с которым встречалась 4 года до свадьбы.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Выпускники Колледжа литературы и наук Висконсинского университета в Мадисоне